Новая Африка обозначает:

 древнеримскую провинцию Africa Nova;
 несостоявшуюся республику чернокожих на юго-востоке США.